Gaston Baissette, écrivain et médecin français.
Max Baissette de Malglaive, acteur français.

Toponyme 

 La Cime de Baissette, un sommet du massif du Mercantour-Argentera.

Lien externe 

Patronyme occitan